Сибила Саксонска () може да се отнася за:

 Сибила фон Саксония-Кобург и Гота (1908–1972), наследствена принцеса на Швеция
 Франциска Сибила Августа фон Саксония-Лауенбург (1675–1733), маркграфиня на Баден-Баден
 Магдалена Сибила фон Саксония-Вайсенфелс (1648–1681), херцогиня на Саксония-Гота-Алтенбург
 Магдалена Сибила фон Саксония-Вайсенфелс (1673–1726), херцогиня на Саксония-Айзенах
 Сибила Саксонска (1515–1592), херцогиня на Саксония-Лауенбург
 Сибила Хедвиг фон Саксония-Лауенбург (1625–1703), херцогиня на Саксония-Лауенбург
 Магдалена Сибила Саксонска (1617–1668), кронпринцеса на Дания и Норвегия, херцогиня на Саксония-Алтенбург

 Магдалена Сибила от Прусия (1586–1659), курфюрстиня на Саксония